Weaver kan syfta på:

 Weaver (musikgrupp) – en svensk musikgrupp

Geografi

Antarktis 

 Weaver (udde),

USA 

 Weaver (ort), Alabama, Calhoun County,

Se även 
 Mount Weaver

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar